Turcia este divizată în 81 de provincii, numite iller în limba turcă (singularul este il, vezi alfabetul turc).

Provincia este administrată de un guvernator numit (vali), numit formal guvernator (vilayet).

Provinciile sunt divizate în mai multe districte. Fiecare provincie are un centru de guvernare(il merkezi) în districtul central (merkez ilçe). Centrul de guvernare poartă uzual același nume ca și provincia, excepțiile fiind: Antakya (în Hatay), İzmit (în Kocaeli), și Adapazarı (în Sakarya).

Lista provinciilor și a centrelor 

 

 Cifrele despre populație sunt rezultate din recensământul din anul 2000.

Vezi și 
 Regiunile Turciei
 Districtele Turciei
 Liste de localități din Turcia
 Vecinii Turciei
 ISO 3166-2:TR